Pere Borrell del Caso (Puigcerdà, 1835 – Barcelona, 1910), pintor 
 Pere Borrell i Bertran (Barcelona, 1905 – Madrid, 1950), pintor 
 Pere Jaume Borrell i Guinart (Sant Pol de Mar, Maresme, 1957), artista plàstic i poeta